Burg Sommerau steht für: 

 Burgruine Sommerau, Schloss Sommerau, bei Sommerau im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 eine abgegangene Burg bei Wallsee-Sindelburg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich, siehe Hausberg Sommerau (ArD-3-203)